Stati Uniti d'America
 Proctorville – città della Contea di Robeson, Carolina del Nord
 Proctorville – villaggio della Contea di Lawrence, Ohio